Putu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Putuo Shan, ö, Zhejiang,

Liberia 

 Putu (distrikt), Grand Gedeh County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar